НРБ — аббревиатура.
 Народная Республика Болгария — официальное название Болгарии с 1946 по 1990 гг.
 Национальный резервный банк — один из коммерческих банков России.
 Нормы радиационной безопасности (например, НРБ-99).
 Новые русские бабки
 Народная Республика Бенин — официальное название Бенина с 1975 по 1990 гг.
 Народная Республика Бангладеш — официальное название Бангладеш.